Der Verein Inssan für kulturelle Interaktion e. V. wurde im Jahr 2001 in Berlin ins Leben gerufen und formell am 25. Oktober 2002 als Verein gegründet. Seit 1. Juli 2011 heißt der Verein nach Beschluss der Mitgliederversammlung „Inssan e. V.“. Er verfolgt das Ziel, „die Entwicklung eines deutschsprachigen Islam zu fördern“.

Verein

Mitglieder 
Der Moscheeverein „Inssan“ (arabisch إنسان für „Mensch“) ist multiethnisch und hat nach eigenen Angaben Mitglieder aus Deutschland, Marokko, der Türkei, Bosnien, Ägypten, Jemen, Frankreich, Tunesien, Indien, Palästina, Jordanien, Russland und Algerien. Er hat etwa vierzig, zumeist studentische Mitglieder. Zwei von vier Inssan-Vorstandsmitgliedern sind ehemalige Aktive der Muslimischen Jugend Deutschland (MJD).
Im Oktober 2004 gründete sich ein Beirat, dem unter anderen Barbara John angehört.
Die Geschäftsräume von Inssan liegen in der Gitschiner Straße in direkter Nachbarschaft zu MJD und Islamic Relief, mit denen Inssan auch in Projekten zusammenarbeitet.

Aktivitäten 

Zu den Aktivitäten von Inssan zählen unter anderem eine Kampagne gegen Zwangsehen, ein Wettbewerb „ISL’AMOUR“ um die schönsten muslimischen Heiratsgeschichten im Juli 2005, Vorträge mit der Katholischen Akademie zum Thema „Gewaltlosigkeit im Namen Gottes“ im Oktober 2004, die Umweltschutzaktion „Multikultur pro Natur“ 2004, ein Aktionstag gegen Leukämie, Fußballspiele Pfarrer gegen Imame 2006 und 2007 oder eine Nachbarschaftsaktion zum Zuckerfest 2006.
Auch an einem Fortbildungsprojekt für Berliner Imame möchte Inssan mitarbeiten.
Aufsehen erregte der Verein 2006 durch das „Inssan-Festival“, auf dem Pop-Muslim Sami Yusuf und die Ex-MTV-Moderatorin und muslimische Konvertitin Kristiane Backer auftraten.
Inssan ist Mitglied der Initiative Berliner Muslime (IBMUS), die sich auch zum Kopftuchurteil oder zum Karikaturen-Streit öffentlich einsetzt.

Inssan hat im August 2012 zusammen mit dem Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin (ADNB), das vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg getragen wird, das Netzwerk gegen Diskriminierung von Muslimen gegründet. Dies hat sich zum Ziel gesetzt, durch einen Empowerment-Ansatz „bei Betroffenen das Bewusstsein zu stärken, gleichberechtigte Bürger dieses Staates zu sein, und ihnen Handlungsoptionen im Falle von Diskriminierung aufzuzeigen.“
Im Februar 2012 erschien eine Broschüre des Netzwerks, die eine erste Bilanz zieht. Die Projektleiterin des Netzwerks gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit, Zeynep Çetin, kritisiert die Praxis des Landes Berlin scharf, auf Basis des Neutralitätsgesetzes Lehrerinnen, die mit religiösem Kopftuch unterrichten wollen, an Berufsschulen zu versetzen.

Moscheebauprojekt

Neukölln 
Das ursprünglich geplante Begegnungszentrum in Berlin-Neukölln sollte aus verschiedenen Einrichtungen wie einer Moschee, einer Akademie, einem Jugendklub, einem Frauenzentrum, einem gastronomischen Betrieb, einem Medienraum und einem Multifunktionssaal bestehen.
Die Baukosten von rund zehn Millionen Euro sollten durch Spenden von knapp 40 Moscheevereinen Berlins und potenziellen Spendern in Kuwait, Dubai und anderen Golfstaaten gedeckt werden. Das Kultur- und Moscheezentrum soll auf einer Fläche von etwa 6.000 Quadratmetern auch eine Moschee für 1000 Gläubige unterbringen. Als Kaufbevollmächtigter des für das Begegnungszentrum vorgesehenen Grundstückes in der Pflügerstraße trat Ibrahim El-Zayat auf, dem die Unterstützung der islamistischen Muslimbruderschaft nachgesagt wird. Im Juni 2007 scheiterte das Bauvorhaben endgültig vor dem Verwaltungsgericht. Die Richter befanden das Projekt für zu groß für ein Wohngebiet.
Das Grundstück wurde danach wieder zum Verkauf angeboten.

Charlottenburg 
Seit 2007 gab es Pläne, in der Charlottenburger Keplerstraße unweit des Mierendorffplatzes eine Moschee mit Kuppel und Minarett für 700 Gläubige zu bauen. Der Bauantrag sollte im August 2007 gestellt werden und der Baubeginn war für 2009 geplant. Mit 4800 Quadratmetern Nutzungsfläche ist das Bauvorhaben halb so groß wie die in der Pflügerstraße geplante Anlage. Auch für das neue Projekt sollten ein Drittel der Spenden in Deutschland gesammelt werden, der Rest sollte über Sponsoren aus arabischen Ländern finanziert werden.
Im Februar 2008 hatte der Bezirk eine Einschätzung von Innensenator Ehrhart Körting (SPD) zu dem Verein Inssan angefordert, der antwortete, dass es keine Sicherheitsbedenken gegenüber dem Verein gebe. Auch ein vom Bezirksamt angefordertes Verkehrsgutachten des Fördervereins für die Moschee war positiv.
Im April 2008 teilte der Baustadtrat dem Verein Inssan mit, dass er aus baurechtlichen Gründen keinen Bauvorbescheid erteilen könne, da Räume zur religiösen oder sozialen Nutzung im Bebauungsplan für das Gewerbegebiet um den Mierendorffplatz nicht vorgesehen seien. Andere halten diese Gründe für vorgeschoben. Die Entscheidung sei eine politische und auf Druck des Berliner Landesverbandes der CDU und ihres „Arbeitskreises Moscheebauten“ erfolgt.

Kritik 
Stefanie Vogelsang, Baustadträtin von Neukölln, sieht kritisch die Kontakte des Vereins zur Islamischen Gemeinschaft in Deutschland (IGD) und zu deren Präsidenten Ibrahim El-Zayat, der 2002 das 360.000 Euro teure Baugrundstück in Neukölln für Inssan kaufte. „Ein Verein, der lediglich vierzig hauptsächlich studentische Mitglieder hat, hätte diesen Betrag kaum selbst bezahlen können.“ Sie sorgt sich um die inhaltliche Unabhängigkeit des Kulturzentrums gegenüber seinen finanziellen Förderern: „Nennen Sie mir irgendjemanden, geben Sie mir irgendjemanden, der mir 15–20 Millionen schenkt und dafür keine Bedingungen an mich hat, zu dem gehe ich auch sofort.“ Der Berliner Verfassungsschutz bestätigte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, dass es bei Inssan Anhaltspunkte für personelle und organisatorische Verbindungen zur vom Verfassungsschutz beobachteten Islamischen Gemeinschaft in Deutschland, der mitgliederstärksten Organisation der Muslimbruderschaft in Deutschland, gibt.

Die Bürgerinitiative „Menschen am Mierendorffplatz“ erhebt den Vorwurf, Inssan sei im November 2002 gezielt als Arm der Muslimbruderschaft gegründet worden, da nach dem 11. September 2001 andere, den Muslimbrüdern nahestehende Organisationen wie die IGD in Verruf geraten waren. Das Moscheebauprojekt in Neukölln sei von der IGD geplant und über den „Europe Trust“ der Föderation Islamischer Organisationen in Europa (FIOE) finanziert worden, noch bevor Inssan gegründet wurde. Für eine Zugehörigkeit zur Bewegung der Muslimbruderschaft spreche auch die von Inssan-Mitgliedern angekündigte Kooperation mit Yusuf al-Qaradawi und die Identität der Großspender von FIOE und Inssan.

Weblinks 
 Inssan e. V.
 Liberaler muslimischer Verein sieht Islam-Konferenz kritisch. „Vermutlich viel Gerede, aber keine Zukunftsvision.“ (tagesschau.de-Archiv), ARD, Tagesschau, 26. September 2006
 „Wir wollen deutschsprachige Angebote machen.“ In:

Einzelnachweise 

Islam in Berlin
Verein (Berlin)
Gegründet 2002